Рома́н Люби́мов:
 Любимов, Роман Васильевич (1784—1838) — российский полковник, Георгиевский кавалер.
 Любимов, Роман Юрьевич (род. 1992) — российский хоккеист, нападающий.